Кромвел има више значења:
 Кромвел (Ајова)
 Кромвел (Индијана)
 Кромвел (Минесота)
 Кромвел (Оклахома)
 Кромвел (тенк)